Татьяна Владимировна Холодович () — белорусская метательница копья, чемпионка Европы 2016, участница Олимпиады 2016, обладательница национального рекорда Белоруссии (66,34 м, 2016). Восьмикратная чемпионка Белоруссии (2012—2016, 2018—2020).

Биография и карьера 
Окончила факультет физического воспитания Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.

Дебютировала на международной арене в 2008 году на чемпионате мира среди юниоров в Быдгоще, но в финал не попала, заняв в квалификации 16-е место. В 2015 году победила на летней Универсиаде в Кванджу. В 2016 году стала чемпионкой Европы в Амстердаме с национальным рекордом 66,34 м, а затем на своей дебютной Олимпиаде заняла 5-е место с результатом 64,60 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте летней Универсиады 2015 года

Метатели копья Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Чемпионы Европейских игр по лёгкой атлетике